Schweickhardt ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Schweickhardt (1805–1868), deutscher Ökonom, Hochschullehrer und Politiker
 Franz Xaver Schweickhardt (1794–1858), niederösterreichischer Historiker und Topograph
 Georg Schweickhardt († 1616), deutscher Universitätsrektor und Generalvikar, siehe Georg Schweickhard
 Heinrich Schweickhardt (1798–1855), Kaufmann und Gemeinderat von Tübingen, siehe Schweickhardt’sche Kunstmühle
 Heinrich Schweickhardt (1834) (1834–1898), Kaufmann, Gemeinderat von Tübingen, Mitglied des württembergischen Landtags
 Heinrich Schweickhardt (1862–1919), Kaufmann, Mitglied des Deutschen Reichstags
 Hendrik Willem Schweickhardt (1747–1797), deutscher Maler
 Katharina Wilhelmina Bilderdijk-Schweickhardt (1776–1830), niederländische Dichterin
 Stéphane Schweickhardt (* 1960), Schweizer Langstreckenläufer

Siehe auch:
 Schweickardt
 Schweickart
 Schweickhard
 Schweikhardt